Yarra kan syfta på följande platser:

Australien 

 City of Yarra, local government area, Victoria,

Se även
 Yarra River